Список аэропортов  Ганы, отсортированных по месту расположения.

Ссылки 
 Great Circle Mapper
 Aircraft Carter World

Аэропорты
Гана